Stefan (1421 – voor 4 augustus, 1481) was een geestelijke uit het huis Palts-Simmern.

Stefan was de derde zoon van hertog Stefan van Palts-Simmern-Zweibrücken en Anna van Veldenz. Als jongere zoon volgde hij een carrière als geestelijke. Na zijn studie in Heidelberg werd Stefan domheer in Mainz (voor 1468) en Keulen (na 1457/1465). Door de invloed van zijn jongere broer Johan, die in 1466 tot aartsbisschop van Maagdenburg gekozen was, werd hij in 1468 tot Domproost van het Domkapittel van Maagdenburg gekozen. Voor 1 december 1478 droeg hij zijn functie over aan Melchior von Meckau.

Noten

Huis Palts-Simmern
Domproost van Maagdenburg
Persoon in de 15e eeuw